Fuerzas especiales hace referencia a varios artículos:

Ejército 
 Fuerzas Especiales, unidades militares ágiles y estratégicas que llevan a cabo funciones específicas.
 Fuerzas Especiales (México)
 Fuerzas Especiales de la República de Polonia
 Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos
 Fuerzas Especiales del Reino Unido
 Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales, Ejército Argentino.
Listado de fuerzas especiales por país.

Ficción
 Fuerzas especiales (película de 2011), francesa.
 Fuerzas especiales (película de 2014), chilena.
 Fuerzas especiales 2, secuela de la anterior, de 2015.
 Fuerzas Especiales Ginyū